

Cinema 
 Sleepover – film del 2004 diretto da Joe Nussbaum
 The Sleepover – film del 2012 diretto da Josh Feldman
 L'ultimo colpo di mamma (The Sleepover) – film del 2020 diretto da Trish Sie

Musica 
 SleepOver – album di Socalled del 2011
 Sleepover – singolo di Jamie Lynn Spears del 2016

Televisione 
 Una serata speciale (Sleepover) – episodio della prima stagione serie televisiva Malcolm
 Sleepover – episodio della seconda stagione della sitcom That '70s Show
 Sleep Over – episodio della serie per bambini Teletubbies
 Una serata innocente (The Sleepover) – episodio della terza stagione della sitcom 8 semplici regole
 La dimora del male (The Sleepover) – episodio della seconda stagione della serie televisiva Cold Case - Delitti irrisolti

Pagine correlate 
 The Sleepover